Diois – antica provincia francese
 Prealpi del Diois – sottosezione delle Prealpi del Delfinato